Обична шимпанза () је човеколики мајмун из породице великих човеколиких мајмуна који настањује прашуме централне и западне Африке. Назив -{troglodytes}-, грчки за „становника пећине”, први пут је објавио Јохан Фридрих Блуменбах 1779. године у својој књизи „Приручник за природњаке” (). Обична шимпанза је једна од две врсте шимпанза у роду -{Pan}-. Њен блиски рођак је бонобо (), други представник овог рода.

Подврсте 
Неколико подврста шимпанзе је познато:
 централноафричка шимпанза (-{Pan troglodytes troglodytes}-): Камерун, Централноафричка Република, Екваторијална Гвинеја, Габон, Република Конго и ДР Конго.
 западноафричка шимпанза (-{Pan troglodytes verus}-): Гвинеја, Мали, Сијера Леоне, Либерија, Обала Слоноваче, Гана и Нигерија.
 нигеријска шимпанза (-{Pan troglodytes vellerosus}-): Нигерија и Камерун.
 источноафричка шимпанза (-{Pan troglodytes schweinfurthii}-): Централноафричка Република, Судан, ДР Конго, Уганда, Руанда, Бурунди, Танзанија и Замбија.

Основне чињенице 

Шимпанзе насељавају тропске шуме и влажне саване западне и централне Африке. Некада су живеле по целом овом региону, али њихово станиште је драматично смањено у скорашњим годинама.

Одрасли у дивљини теже између 40 и 65 -{kg}-. Мужјаци су и до 160 -{cm}- висине, а женке до 130 -{cm}-. Тело им је прекривено грубом, тамнобраон длаком, изузев лица, прстију, ножних прcтију, дланова и табана. Палчеви су им постављени насупрот осталим прстима, тако да шимпанзе имају прецизан и снажан стисак шаке. Мужјаци имају велике очњаке. Животни век у зоолошким вртовима је до 50 година.

Иако су сваштоједи, исхрана шимпанза је углавном вегетаријанска, и састоји се од воћа, лишћа, семена, коштуњавог воћа, допуњена инсектима и мањим пленом. Шимпанзе лове и младе леопарде, газеле и мајмуне колобусе. Пријављени су и примери канибализма. Било је и ретких случајева да су шимпанзе нападале и младу децу.

Западноафричка шимпанза је једина животиња, осим човека, да редовно прави и користи специјализоване алатке за лов. Посматране су шимпанзе у Сенегалу као праве копља, скидајући грање и кору са стабла дрвета, зашиљујући један крај својим зубима. Затим би их користили да убију галагосе скривене у шупљинама дрвета.

Размножавање 
Трудноћа траје осам месеци. Женка по правилу рађа једно младунче, но рађање близанаца је нешто чешће него код људи. Младунче се рађа тешко до 2 -{kg}-. Првих шест месеци беба се држи за мајчино крзно на трбуху, а касније „јаши” на њеним леђима. Сисање престаје када напуни 3,5-4,5 година, иако младунац остаје уз мајку и до 10 година. Женка рађа на сваких шест до осам година, осим ако младунац раније угине. Пубертет наступа у седмој години. Женке постају полно зреле са 13 до 14 година, а мужјаци са 15 до 16 година. Менопауза женки наступа у периоду после 40. године живота.

Понашање 
Шимпанзе живе у уређеним заједницама које могу имати од 20 до 150 јединки на одређеној територији, а међу суседним заједницама шимпанзи долази и до немилосрдних сукоба за територију (тзв. "животињских ратова"), који могу довести до потпуног нестанка слабије заједнице. Цела заједница није увек окупљена на једном месту њене територије, него шимпанзе време највише проводе путујући у малим групама од само по неколико јединки. Подједнако проводе време и на дрвећу и на земљи. Уобичајен начин ходања је четвороношке, користећи се табанима и зглобовима шака, док могу и да шетају усправно на малим раздаљинама. Шимпанзе имају исти начин кретања као и гориле, за разлику од орангутана и бонобо мајмуна, који шетају на длановима шака.

Шимпанзе живе у помешаним заједницама, где је парење разнородно. Срж сваке друштвене структуре је мужјак.

Занимљивости 
 Популација шимпанза је у последњих 50 година пала са једног милиона на мање од 150.000 јединки.
 Младе шимпанзе и павијани се понекад заједно играју.
 Човек и шимпанзе деле 98,4% ДНК.
 Шимпанзе су једини мајмуни који могу да распознају свој лик у огледалу.
 Могу да се оглашавају на 30 различитих начина
 Рикање шимпанзе чује се и до 30 километара удаљености
 Кожа на лицу шимпанзе временом постаје тамнија

Интересантно је да одрасле шимпанзе сваке ноћи граде ново гнездо за спавање, а врло ретко обнављају или поново користе старо. Од савијених и испреплетаних грана израђују од лишћа чврсту платформу, обично 3-10 метара изнад шумског тла, како би се заштитили од грабљиваца. Младунци спавају на мајчином гнезду док не напуне 5-6 година.

Галерија

Види још 
 Сами (шимпанза)

Референце

Спољашње везе 

 -{BBC}-: Шимпанза
 Chimpanzee — nationalgeographic.com

Шимпанзе
Сисари Африке
Угрожени таксони
Примати Африке